Konstuniversitetet kan syfta på:

Konstuniversitetet i Helsingfors, Finland
Konstuniversitetet i Tirana, Albanien